Ханда — топоним:

 Ханда — город в Японии.
 Ханда () — община в уезде Йенбинь, провинция Йенбай, Вьетнам.
 Ханда — река в Иркутской области России, приток Киренги.
 Ханда — река в Хабаровском крае России, приток Дуя.
 Ханда — остров у побережья Шотландии.
 Ханда — осушенное озеро в Испании.
 Ханда — одно из названий катангского креста.